Сафоновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сафоновка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Сафоновка — село в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Сафоновка — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Сафоновка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Сафоновка — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Сафоновка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Сафоновка — село в Кореневском районе Курской области.
 Сафоновка — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области, снята с учета в 1983 г.
 Сафоновка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Сафоновка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Сафоновка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Сафоновка — деревня в муниципальном образовании город Ефремов Тульской области.

Украина 
 Сафоновка — село в Путивльском районе Сумской области.